Делавэр — округ в штате Оклахома, США. Население округа на 2012 год составляло 41 441 человек. Административный центр округа — город Джей.

География 

Округ имеет общую площадь 2057 км² из которых 1918 км² приходится на сушу и 134 км² (6,52 %) на воду.

Основные автомагистрали 

  Автомагистраль 59
  Автомагистраль 60
  Автомагистраль 412

Соседние округа 

 Оттава (север)
 Мак-Дональд, Миссури (северо-восток)
 Бентон, Арканзас (восток)
 Адэр (юг)
 Чероки (юг)
 Мэйс (запад)
 Крейг (северо-запад)

Населённые пункты 

Округа Оклахомы